Pieczarki ist ein polnischer Ortsname:
 Pieczarki (Pozezdrze), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1931: Pietzarken, 1931 bis 1945 Bergensee, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Pieczarki (Srokowo), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Bergensee, Kreis Rastenburg, Ostpreußen